Матьё Жомэ () (родился 1988), более известный под псевдонимом Billboard — канадский автор песен и продюсер, бывший ди-джей из Монреаля. Его работы содержат по большей части данс-поп, а также дабстеп.

Дискография

Примечания

См. также 
 
 Billboard at Discogs

Музыкальные продюсеры Канады